Boban Dmitrović – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo, centrocampista
 Filip Dmitrović – calciatore serbo
 Marko Dmitrović – calciatore serbo, portiere 
 Marina Dmitrović – giocatrice di pallamano serba